Reichenberg (Neder-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Reichenberg (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Liberec (Duits: Reichenberg), een stad in het noorden van Tsjechië
Fieseler Fi 103R (Reichenberg), een Duits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog